Van Buren (Arkansas)
 Van Buren (Indiana)
 Van Buren (Maine)
 Van Buren (Missouri)
 Van Buren (Ohio)
 Martin Van Buren (Kinderhook, Nova York, 1782 - 1862), vuitè president dels EUA